Асуай () — провинция на юго-западе Эквадора, создана 25 июня 1824 года. Площадь — 8125 км², административный центр — город Куэнка. Горы провинции достигают высоты 4500 м над уровнем моря в национальном парке Кахас.

Асуай расположена на Панамериканском шоссе, Куэнка соединена с Гуаякилем и Кито внутренними авиарейсами.

Административное деление 

В административном отношении подразделяется на 15 кантонов:

Ссылки 
 

 
Провинции Эквадора